Het ATP-toernooi van Antwerpen 2018 (met de officiële naam European Open) werd gespeeld van 15 tot en met 21 oktober 2018. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Sportpaleis in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen